Еламан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Еламан — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Еламан — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Еламан — село в Мангистауском районе Мангистауской области.